Marcinelle, città
 Disastro di Marcinelle, fatto di cronaca avvenuto nella città di Marcinelle
 Marcinelle, fiction
 Marc Dutroux, serial killer pedofilo noto come Il mostro di Marcinelle